Baret o guingueta, establiment menut, d'edificació més o menys provisional, l'objectiu de la qual és establir un negoci, generalment dedicat a la venda d'aliments i begudes
 Beauregard-Baret
 Jeanne Baret